Karl Weinhold henviser til:

 Karl Weinhold (filolog) (1823–1901) – tysk germanist
 Karl Weinhold (politiker) (født 1946) – tysk politiker